L’expression de gouvernement de Mark Drakeford peut désigner :
 le premier gouvernement de Mark Drakeford, un gouvernement gallois de coalition (travaillistes et non-inscrits) dirigé par Mark Drakeford de  à  ;
 le second gouvernement de Mark Drakeford, un gouvernement gallois travailliste dirigé par Mark Drakeford depuis .